Inuktitutské písmo, též inuktitutské slabičné písmo (inuktitutsky ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ, Qaniujaaqpait nebo ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ, Titirausiq nutaaq) je písmo používané k zápisu inuitštiny (dialektu inuktitut). Většina variant inuitštiny používá latinku, toto písmo se používá pouze v Kanadě v provincii Nunavut a v oblasti Nunavik v provincii Québec. Písmo je abugidou, což znamená, že jeden znak značí buď slabiku, nebo hlásku.

Historie 
První misionáři, kteří do oblasti obývané Inuity přicházeli, používali latinku. První knihy v inuitštině byly psány a tisknuty v kríjském písmu a tiskl je John Horden. Písmo vymyslel Henry Venn, který upravil kríjské písmo. Prosazovat ho začal misionář Edmund Peck. Spolu s kríjským písmem tvoří slabičné písmo kanadských domorodců.

Podrobná tabulka 
(písmena s tečkou značí dlouhé písmeno)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Písma
Inuité
Nunavut
Abugidy